Aale, een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Hedensted.
 Åle (plaats), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Hedensted, en de parochie van Aale.